La Serie A 1912/13 fue la 16.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Central

Oeste

Final

Lausanne Sports ganó el campeonato.

Referencias
RSSSF

1913
Fútbol en 1912
Fútbol en 1913
Suiza en 1912
Suiza en 1913